Burgohondo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Burgohondo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Burgohondo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar